Хиляк — прізвище, розповсюджене на Закарпатті:
 Хиляк Володимир
 Хиляк Дмитро